La Serra d'En Celler és una serralada situada al nord del País Valencià, a la comarca de l'Alt Maestrat. Els seus cims principals són el Tossal de la Nevera (1.281 m d'alçada) i el Tossal d'Orenga (1.144 m).

Les muntanyes de la serra d'En Celler solen cobrir-se neu cada hivern i el Tossal de la Nevera, el seu cim més alt, rep el nom d'una nevera o pou de glaç, on històricament es guardava la neu per a l'ús humà.

Aquesta serralada es troba dins dels termes municipals d'Ares del Maestrat i Catí, en una zona prou despoblada. La ruta més fàcil per arribar-hi és des de Catí o Albocàsser. El Tossal d'Orenga és una muntanya popular entre els que fan parapent a la comarca.

Enllaços externs 

 Ens perdem entre les muntanyes de Castelló Comunitatvalenciana.com
 Ruta El Tossal de la nevera de Catí 

Serres del País Valencià
Sistema Ibèric